Adriano Banelli (1948) – ex calciatore italiano
 Cinzia Banelli (1963) – ex terrorista italiana
 Giovanni Floriano Banelli (1881-1956) – dirigente d'azienda e politico italiano